El tercer hombre puede referirse a:

El tercer hombre, una novela policial escrita por el novelista británico Graham Greene.
El tercer hombre, una película británica del año 1949 dirigida por Carol Reed, cuyo guion fue escrito por Graham Greene.